Leire Iglesias puede referirse a:

 Leire Iglesias Santiago (1978-), periodista y política española.
 Leire Iglesias Armiño (1978-), yudoca española.